Bèuveser  o Belvézet , municipi departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Bèuveser (Alps de l'Alta Provença), municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Bèuveser (Ardecha), municipi al departament d'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Bèuveser (Isèra), municipi al departament d'Isera (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)